Куря́ны — название населённых пунктов:

Польша 
 Куряны — деревня в Белостокском повяте Подляского воеводства.

Украина 
 Куряны — село в Бережанском районе Тернопольской области.